Baumwollkapselwurm bezeichnet folgende Schmetterlingsarten:

 Baumwollkapselwurm, andere Bezeichnung für Baumwoll-Kapseleule
 Roter Baumwollkapselwurm